Хеа-де-Альбаррасин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 57,45 км². Население — 430 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля